Saxon kan avse:

 Saxon – en hårdrocksgrupp 
 Saxons Veckotidning – en veckotidning som utgavs 1964–1987, startad av Johan Lindström Saxon
 Johan Lindström Saxon (1859–1935), en förläggare
 Rolf Saxon (född 1955), amerikansk skådespelare

Geografi

Schweiz 

 Saxon, Valais, ort och kommun,

USA 

 Saxon (ort i USA), South Carolina, Spartanburg County,

Se även
 Saxo Grammaticus

Robotskapade USAförgreningar